Николай Бобылёв:
 Бобылёв, Николай Антонович (1947—2002) — советский и российский математик.
 Бобылёв, Николай Васильевич (1931—1994) — Герой Социалистического Труда
 Бобылёв, Николай Иванович (1819—1865) — русский поэт, прозаик, переводчик.